Can Julià o Cases Julià, al terme d'Arenys de Mar (el Maresme)
 Can Julià (Cànoves i Samalús), casa al municipi de Cànoves i Samalús (el Vallès Oriental) 
 Can Julià (Gelida), masia de Gelida (l'Alt Penedès) 
 Can Julià (Matajudaica), casa al Carrer Major del poble de Matajudaica (el Baix Empordà) 
 Can Julià (Mataró), casa racionalista al terme de Mataró (el Maresme) 
 Can Julià (Sant Andreu de la Barca), al terme de Sant Andreu de la Barca (el Baix Llobregat) 
 Can Julià (Sant Boi de Llobregat), al terme de Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat) 
 Can Julià (Vallirana), edifici al municipi de Vallirana (el Baix Llobregat) 
 Can Julià de Palol, masia gòtica al terme de Vilademuls (el Pla de l'Estany) 
 Can Julià de la Riera, al terme de Sant Esteve Sesrovires (el Baix Llobregat) 
 Celler de Can Julià, al terme de Sant Andreu de la Barca (el Baix Llobregat) 
 Serra de Can Julià, serra a cavall dels municipis de Molins (el Baix Llobregat) i el de St. Cugat (el Vallès Occidental)
 Can Julià (Cistella), edifici del  a Cistella (Alt Empordà)